Villa Mercedes puede referirse a:

 Villa Mercedes, ciudad de la provincia de San Luis, Argentina;
 Villa Mercedes, localidad de la provincia de San Juan, Argentina;
 Villa Mercedes, localidad de Chile; 
Villa Mercedes, casa de Víctor Raúl Haya de la Torre en Lima, Perú; o
 Estación Villa Mercedes, estación de ferrocarril en Villa Mercedes, San Luis, Argentina.